Gemeindebezirk Meidling (tyska: Meidling) är  en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Meidling till "12. Bezirk", det 12:e bezirket. Genom stadsdelen går Meidlinger Hauptstrasse, som är dess huvudgata. 

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Meidling gränsar till Gemeindebezirk Margareten, Gemeindebezirk Mariahilf, Gemeindebezirk Favoriten, Gemeindebezirk Liesing, Gemeindebezirk Hietzing och Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. 

Terrängen i Gemeindebezirk Meidling är platt.

Runt Gemeindebezirk Meidling är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Meidling är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)